MPR est un sigle pouvant signifier :
 Médecine physique et de réadaptation ;
 Minnesota Public Radio ;
 Mouvement patriotique pour le renouveau, un parti politique malien ;
 Mouvement populaire de la Révolution, un parti politique en République démocratique du Congo;
 Mouvement patriotique pour la république, un parti politique nigérien ;
 Majelis Permusyawaratan Rakyat (assemblée délibérative du peuple), le parlement indonésien ;
 motopompe remorquable, un véhicule de lutte contre l'incendie en France ;
 c'est le code IATA de l'aéroport  McPherson Airport, KS, États-Unis
 en informatique : voir Optimized link state routing protocol
 MultiPlanar Reconstruction, Reconstruction Multi-Plan utilisée en imagerie médicale (radio-diagnostic)
 Médecins de Premier Recours
 Most Parsimonious Reconstruction (reconstruction la plus parcimonieuse), en phylogénie, c'est-à-dire l'arbre phylogénétique nécessitant le moins d'hypothèse ad hoc.
 Acronyme de Matière Première Recyclée. Concept qui se rapproche de celui de Matières Premières Secondaires (MPS).
Musée des Plans Reliefs situé à l'Hotel des Invalides à Paris.
 MPR (Musique populaire de la Révolution) est un duo de hip hop congolais évoluant en République démocratique du Congo précisément à la capitale de Kinshasa
Code